Meegen steht für:

 Meegen (Marialinden), Ortsteil im Stadtteil Marialinden der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
Meegen (Odenthal), Ortsteil der Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Meegen (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Meegen ist der Familienname folgender Personen:
 Sven van Meegen (* 1976), deutscher Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer